1283 км — остановочный пункт Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги на линии Ростов-Таганрог. Административно расположен у села Бессергеновка Неклиновского района Ростовской области России

Расписание 
По станции курсируют следующие пригородные поезда

История 
Станция была открыта в 2007 году.

Примечания 

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Железнодорожная инфраструктура России